Publi Quintili Var (pretor), pretor el 203 aC.
 Publi Quintili Var (sacerdot romà) (Publius Quintilius Varus), sacerdot romà, flamen martialis, mort el 169 aC.
 Publi Quintili Var (pretor 167 aC) (Publius Quintilius Varus), pretor el 167 aC.
 Publi Quintili Var (cònsol 13 aC), cònsol el 13 aC, governador de Germània derrotat a la batalla del bosc de Teutoburg.
 Publi Quintili Var el jove, fill del cònsol de l'any 13.